Рупрехтсхофен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Мельк.  Население составляет 2245 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 30,51 км². Официальный код  —  31537.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Леопольд Грубер-Доберер (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 АПС занимает 4 места.
 СДПА занимает 2 места.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии